Тимо́шкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Тимошкин, Александр Михайлович (род. 1962) — советский и белорусский киноактёр.
 Тимошкин, Алексей Анатольевич (род. 1971) — российский дзюдоист.
 Е. В. Тимошкин (род. 19xx) — генерал-майор авиации.
 Тимошкин, Михаил Евгеньевич (1950—2011) — советский и российский дипломат.
 Тимошкин, Фёдор Фёдорович (1872—?) — член III Государственной думы от русского населения Закавказья.

 Тимошкина, Наталья Леонидовна (род. 1952) — советская гандболистка.